Исаак Лившиц:
 Лившиц, Исаак Григорьевич (1896—1970) — советский востоковед, египтолог, лингвист и историк.
 Лившиц, Исаак Хаимович (1896—1938) — первый ректор Новосибирского государственного медицинского университета.